Die Abkürzung FEL steht für:
 Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle
 Flugplatz Fürstenfeldbruck in Bayern (IATA-Code)
 Freie-Elektronen-Laser
 "Führungs- und Einsatzlehre", ein Teilgebiet der Polizeiwissenschaft

Fel ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Fel (1713–1794), französische Opernsängerin

Fel ist der Ortsname von
 Fel (Orne), Gemeinde im französischen Département Orne (Region Normandie)

Fel ist der lateinische Name von
 Galle (Gallenblase, Gallenflüssigkeit)

Siehe auch:
 Fell (Begriffsklärung)

Abkürzung